Los términos representación, representar, representante y representado y otros términos relacionados pueden referirse:

Derecho y ciencias políticas 

 Derecho civil:
 representación (Derecho) como figura jurídica a través de la cual los actos jurídicos celebrados por una persona, se radican en otra diferente, teniendo poder jurídico suficiente para afectar al representado:
 representación legal, cuando emana directamente de la ley;
 representación convencional cuando emana de un acto o contrato, a través de un elemento accidental introducido en una cláusula o en un contrato celebrado para dicho efecto (véase también contrato de mandato);
 Derecho procesal:
 representación judicial, aquella que tiene el abogado o procurador para defender los derechos de su cliente en juicio (en estricto rigor, una forma especial de contrato de mandato);
 Derecho administrativo:
 representación (Derecho Administrativo) como acto por el cual un órgano contralor o auditor objeta un acto administrativo;
 Derecho penal:
 representación (delito) como elemento que incide en el grado de culpa, para discernir entre delito (doloso) y cuasidelito, en materia de responsabilidad penal;
 representación (política)
 representación diplomática o misión diplomática (véase embajador, embajada, diplomacia)

Arte, deporte y comercio 

 representación figurativa o arte figurativo, en las artes plásticas (por oposición a la ausencia de representación: el arte abstracto);
 representación teatral;
 representante artístico, representante deportivo (véanse agente deportivo y mánager);
 representante comercial, con su origen en el “viajante de comercio”;

Filosofía 

 en El mundo como voluntad y representación, de Arthur Schopenhauer, a la representación, la forma ilusoria y sensorial del mundo, como opuesta a su concepto de voluntad;

Matemáticas y tecnología 

 representación gráfica;
 representación de grupo o búsqueda de estructuras matemáticas donde los elementos de un grupo están representados de tal manera satisfagan las reglas multiplicativas del grupo;
 representación de grupo o teoría de representaciones, búsqueda de representaciones de grupo como operadores lineales sobre espacios vectoriales.